Andrej Hočevar ist der Name folgender Personen:

* Andrej Hočevar (Schriftsteller) (* 1980), slowenischer Schriftsteller, Lyriker und Übersetzer
 Andrej Hočevar (Eishockeyspieler) (* 1984), slowenischer Eishockeytorwart